Lehnsgesetz oder Lehensgesetz steht für die Kodifikation des Lehnswesens im Mittelalter durch

 die Constitutio de feudis, das Lehnsgesetz Konrads II. vom 28. Mai 1037
 das Lehnsgesetz Lothars III. vom 6. November 1136, siehe Lothar III. (HRR)
 das Ronkalische Lehnsgesetz, eine auf dem Reichstag von Roncaglia (11. bis 26. November 1158) unter Friedrich I. Barbarossa erlassene Vorschrift, siehe Gesetze von Roncaglia
 die Libri Feudorum, eine lombardische Lehnsrechtssammlung des 12. (und 13.?) Jahrhunderts